Lalitpur może dotyczyć:
 Lalitpur – miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh
 Lalitpur – dawna nazwa miasta Patan położonego w Nepalu, w zespole miejskim Katmandu
 Lalitpur – dystrykt w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh
 Lalitpur – jeden z siedemdziesięciu pięciu dystryktów Nepalu